El Embajador de los Estados Unidos en la Argentina es el representante oficial del presidente de los Estados Unidos ante el presidente de la Nación Argentina.

Argentina había declarado su independencia de España en 1816 y allí siguió una serie de guerras revolucionarias hasta 1861 cuando la nación fue unida. El 27 de enero de 1823, el gobierno de Estados Unidos reconoció al gobierno de Buenos Aires, el predecesor del gobierno Argentino, siendo nombrado Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos en Buenos Aires Caesar Augustus Rodney. Entre 1854 y 1866, los embajadores de los EE. UU. fueron comisionados a la Confederación Argentina. Desde 1867, los embajadores han sido comisionados a la República Argentina.

Las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Argentina fueron interrumpidas pero no cortadas en junio de 1944, cuando el gobierno de Estados Unidos llamó a consultas a su embajador Norman Armour en una disputa con el recién nombrado dictador Edelmiro Julián Farrell. El gobierno de los Estados Unidos creía que Farrell no estaba comprometido con la defensa del hemisferio occidental contra las potencias del Eje. Las relaciones normales se reanudaron con el nombramiento de Spruille Braden como embajador en abril de 1945 cuando Argentina declaró la guerra contra Alemania.

La residencia oficial de la embajada en Buenos Aires es el Palacio Bosch, listada en el "Registro de Propiedades Culturales Significativas" del Departamento de Estado.

Embajadores y Encargados de negocios

Notas

Véase también
Embajada de Argentina en los Estados Unidos
Relaciones exteriores de Argentina
Misiones diplomáticas de Estados Unidos

Referencias
United States Department of State: Background notes on Argentina

Enlaces externos
United States Department of State: Chiefs of Mission for Argentina
United States Department of State: Argentina
United States Embassy in Buenos Aires

Argentina
Relaciones Argentina-Estados Unidos